Brasiléia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Acre
Brasiléia (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Acre